Бойд може да се отнася за:
 Хора
 Джо Бойд (р. 1942), американски музикален продуцент
 Крис Бойд (р. 1983), шотландски футболист

 Окръзи в САЩ
 Бойд (окръг, Кентъки)
 Бойд (окръг, Небраска)